Му́рманська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Мурманська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Макіївка.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Мурманська вулиця — колишня назва вулиці Федора Губи у місті Кривий Ріг.

Мурманська вулиця — вулиця в місті Петрозаводськ.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Мурманська вулиця — вулиця в місті Саратов.

Вулиці